A sün szó jelentései:
 sün, a sünfélék családjának egyedei általában
 Sün! – rendőri alakzat, ill. internetes mém
sün, sündisznó, gyalogstruktúra a sakkban